Morristown ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Morristown (Arizona)
 Morristown (Illinois), im Henry County
 Morristown (Winnebago County, Illinois)
 Morristown (Indiana)
 Morristown (Minnesota)
 Morristown (New Jersey)
 Morristown (New York)
 Morristown (Ohio)
 Morristown (South Dakota), im Corson County
 Morristown (Tennessee)
 Morristown (Vermont)

Sonstiges
 Morristown (Meteorit), ein 1887 am gleichnamigen Ort in Tennessee gefundener Meteorit